Enci
Enci, popolo indigeno russo che vive vicino alla fonte del fiume Enisej
ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana